Sainte-Monique steht für folgende Gemeinden in der kanadischen Provinz Québec:
 Sainte-Monique (Lac-Saint-Jean-Est)
 Sainte-Monique (Nicolet-Yamaska)